Playa puede referirse a:

 Playa, accidente geográfico formado por un depósito de sedimentos no consolidados.
 Playa, área de agua estancada estacional, como lo fue Nabta Playa.
 Playa, lago seco como, por ejemplo, el Racetrack Playa.
 Playa de estacionamiento, lugar en donde se pueden estacionar o guardar vehículos como autos o minivans en el cual se cobra por el tiempo de permanencia.
 Playa de maniobras, estación ferroviaria especial para la ordenación de los trenes de cargas.

Deportes 
 Fútbol playa.
 Voleibol de playa.

Geografía 
 Playa, municipio de Ciudad de la Habana, Cuba.
 Playas o General Villamil, ciudad de la provincia del Guayas, Ecuador.
 Playas, localidad del estado de Nuevo México, Estados Unidos.
 Playa, barrio del municipio de Ponce, Puerto Rico.